A 25 129-es számú mellékút egy négy kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Bükk hegység északkeleti szélén.

Nyomvonala 
A 26-os főútból ágazik ki, annak a 15+500-as kilométerszelvénye közelében, Sajószentpéter területén, nyugat felé; települési neve Alacskai út. A zsákfalunak számító Alacska településre vezet, ahol a helyi neve Dózsa György utca. Az Alacska-patak hídja utáni buszfordulónál ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 4,001 kilométer megtétele után.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

25129
Sajószentpéter